Есипович:
 Есипович, Анна Петровна (1881—1970) — заслуженная артистка РСФСР (1956).
 Есипович, Яков Григорьевич (1822—1906) — государственный деятель, сенатор, писатель.
 Есипович, Яна Вячеславовна (род. 1979) — российская актриса театра и кино.

Примечания